Купата на конфедерациите 2017 е 10-ото издание на турнира за Купа на конфедерациите, организиран от ФИФА. Той се провежда в Русия от 17 юни до 2 юли 2017 г., една година преди световното първенство през 2018 г.

Като домакини,  се класират автоматично. Останалите седем участника са световните шампиони , както и шампионите на шестте континента.

Защитаващите трофея си от последния турнир , които печелят последните три турнира (2005, 2009, 2013), не успяват да се класират за турнира за първи път от 1995 година, след загубата си от , след дузпи на четвъртфинала на Копа Америка 2015. Шампионите на Азия  са първия отбор, който успява да се класира от няколко конфедерации, като преди това успяват да се класират три пъти, като шампиони на Океания през 1997, 2001, 2005.

Квалификации 
Осемте отбора, които имат правото да участват на турнира са домакините, настоящия световен шампион, както и носителите на шестте континентални турнира. Ако някой от отборите е световен и континентален шампион, тогава финалиста на континенталното първенство получава правото да участва.

След като Русия първа получава правото да участва на шампионата като домакин, Германия е вторият отбор, който се класира за турнира, след като печели финала на Световното първенство през 2014 г. в Бразилия с 1 – 0 над  след продължения.

Австралия е третият отбор, който се класира за турнира след победа над  с 2 – 1, след продължения на финала купата на Азия през 2015 г.

Чили е третият отбор, който си добива правото да участва след победа над Аржентина с 4 – 1, след дузпи на финала на Копа Америка през 2015 г.

Като шампиони на златната купа през 2015,  трябва да изиграят плейофен мач срещу , които печелят трофея през 2013 година. Новият формат за класиране на зона КОНКАКАФ, в който шампионите между две световни първенства изиграват мач по между си, е спечелен с 3 – 2 след продължения от мексиканците и те стават петият отбор, който се класира за турнира.

 е шестият отбор, който играе на турнира след победа с 4 – 2 след дузпи над отбора на  на финала на купата на нациите.

 е седмият отбор, който ще участва в турнира след победа с 1 – 0 над  на финала на Евро 2016.

Шампионите на Африка  са осмият и последен отбор, класирал се в турнира след победа на финала над  с 2 – 1 на Купа на африканските нации през 2017.

Това е първият турнир, в който три държави от една конфедерация ще играят, след като УЕФА е представлявана от Русия, Германия и Португалия.

Класирани отбори

Стадиони

Групова фаза

Група A

Група B

Елиминационна фаза

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Външни препратки 
 Официален сайт
Категория:Международни футболни турнири

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в Русия